Пляжные Азиатские игры 2008 — первые Пляжные Азиатские игры, проходившие на острове Бали, Индонезия, с 18 по 26 октября 2008. Церемония открытия проходила в мемориальном парке Гаруда Висну Кенкана в Нуса Дуа, Бадунг.

Организация

Жеребьевка 
Жеребьевки не было. Хотя и было 6 стран, высказавших свою заинтересованность в проведении игр, остров Бали был выбран всеобщим одобрением проведения игр именно там.

Это был второй раз, когда Индонезия проводила такое многоспортивное событие - после Азиатских игр, проведенных в Джакарте в 1962.

Спонсорство 
Первые Пляжные Азиатские игры имели более 5 спонсоров:
 Swatch (официальный хронометрист и поставщик информационных систем)
 Carisbrook (официальный спонсор по предоставлению одежды)
 Pertamina (индонезийская государственная нефтяная компания)
 Panasonic
 Samsung

Ссылки

Внешние ссылки 
 Bali 2008 – 1st Asian Beach Games – Olympic Council of Asia official site
 Asian Beach Games – unofficial site
 The Big Picture  – The Boston Globe

Пляжные Азиатские игры 2008